Die Handball-Bundesliga 2020/21 war die 36. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 45. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Frauen in der Geschichte der Bundesliga. Deutscher Meister wurde BVB Dortmund Handball, alle Partien wurden gewonnen.

Die Saison wurde am 5. September 2020 eröffnet und am 27. Mai 2021 beendet. Im Anschluss fand noch die Relegation statt. 16 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft.

Am vorletzten Spieltag konnte der BVB Dortmund Handball vorzeitig seinen ersten Meistertitel erringen. Absteiger in die 2. Bundesliga waren der 1. FSV Mainz 05, die Kurpfalz-Bären und FRISCH AUF Göppingen, die HL Buchholz 08-Rosengarten konnte hingegen in der Relegation gegen die Füchse Berlin den Klassenerhalt sichern.

Statistiken

Tabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie war die Vorsaison abgebrochen worden, daraus resultierend wurde kein Meister gekürt und es gab keine Abstiege, weshalb die beiden Aufsteiger die Teilnehmerzahl auf 16 Mannschaften erhöhten.

Kreuztabelle

Relegation 
In der Relegation spielte das Team auf Platz 13 der Bundesliga gegen das Team auf Platz 2 der 2. Bundesliga.

Tore 
In den 242 Spielen wurden insgesamt 13.135 Tore erzielt. Davon erzielten die gastgebenden Teams 6693, die Gästeteams 6442 Tore. Von den 13.135 Toren waren 1724 Siebenmetertore. 486 Siebenmeter wurden verworfen.

Die meisten Tore warfen die Spielerinnen von Borussia Dortmund (1029), die wenigsten die Spielerinnen der TSG Ketsch (654). Die schlechteste Torbilanz (−317) hatte der 1. FSV Mainz, die beste Torbilanz hatte Borussia Dortmund (+342).

Die fünf Spielerinnen mit den meisten Toren waren:

Zuschauer 
Aufgrund der strengen Hygienevorschriften während der COVID-19-Pandemie fanden die Spiele ohne bzw. mit in der Zahl stark begrenztem Publikum statt. Es wurden nur 12.599 Zuschauer registriert; die meisten beim Buxtehuder SV mit 1909 und die wenigsten bei TuS Metzingen mit 180. Das Spiel mit den meisten Zuschauern (500) fand zwischen dem Thüringer HC und den HL Buchholz 08-Rosengarten statt.

Die Meistermannschaft

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga
 2. Handball-Bundesliga 2020/21
 3. Liga 2020/21 der Frauen
 DHB-Pokal der Frauen 2020/21

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga der Frauen

Einzelnachweise 

Handballsaison 2020/21
2020